Józef Wysocki (1809–1873) – polski wojskowy, generał, uczestnik powstania listopadowego, Wiosny Ludów na Węgrzech i powstania styczniowego
 Józef Wysocki (1932–2011) – polski elektronik, fizyk i publicysta, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, znawca Kresów Wschodnich, działacz kresowy i harcerski, profesor doktor habilitowany
 Józef Wysocki (ur. 1940) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warmiński i elbląski

Zobacz też 
 Wysocki